Bagley Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bagley Mountain (Kalifornien)
 Bagley Mountain (Maine)